А-ліга 2013 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона здобув Жальгіріс.

Турнірна таблиця 

}

Примітки: 
1. Клуб Банга взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як фіналіст Кубку Литви 2013—2014.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на soccerway 

2013
Литва
2013 у Литві